Мандарі — мова, що належить до ніло-сахарської макросімʼї, кір-аббайської сімʼї. Поширена в Південному Судані (штат Центральна Екваторія).

Писемність 
Мова мандарі користується латинським алфавітом.

 Буква ʼy використовується в дуже малій кількості слів.
 Буква ʼb використовується тільки в запозиченнях з мови барі.

Примітки 

Писемності Африки
Мови Південного Судану
Кір-аббайські мови